

Letteratura 
 Missing You – romanzo di Meg Cabot del 2006

Musica 
Missing You – singolo di Diana Ross del 1984, dall'album Swept Away
Missing You – singolo di John Waite del 1984, dall'album No Brakes; cover sono state realizzate da Tina Turner (Wildest Dreams), da Rod Stewart nell'album Still the Same... Great Rock Classics of Our Time, dai Brooks & Dunn e da Paola Turci (Mi manchi in Oltre le nuvole)
 Missing You – singolo di Chris de Burgh del 1988, dall'album Flying Colours
 Missing You – singolo di Kym Mazelle e dei Soul II Soul del 1990
 Missing You – traccia dell'album Strength degli Enuff Z'nuff del 1991
 Missing You – singolo di Steve Perry del 1994, dall'album For the Love of Strange Medicine
Missing You – singolo di Brandy, Tamia, Gladys Knight & Chaka Khan del 1996, dalla colonna sonora di Set It Off - Farsi notare
 Missing You – singolo di Mary J. Blige del 1997, dall'album Share My World
 Missing You – traccia dell'album Finally Woken di Jem del 2004
 Missin' You – traccia dell'album Trey Day di Trey Songz del 2007
Missing You – singolo dei The Black Eyed Peas del 2010
Missing You – singolo delle The Saturdays del 2010
Missing You – singolo delle 2NE1 del 2013